Guido Morisi – attore italiano
 Luca Morisi – rugbista a 15 italiano
 Mario Morisi – scrittore e giornalista francese naturalizzato italiano
 Paolo Morisi – fumettista italiano
 Roberto Morisi – architetto italiano